Aigéai, Aigai, Ægæ, Égé ou Èges (en grec ancien  / ) est le nom de plusieurs villes de la Grèce antique :
 Aigéai de Macédoine, sur l'Érigon, à  au nord-ouest de Pella ;
 Aigéai d'Achaïe, sur le golfe de Corinthe, à l'embouchure du Crathis, l'une des 12 qui formèrent dès l'origine la Confédération achéenne ;
 Aigéai d'Éolide ;
 Aigéai de Cilicie.